Karl Auer (voetballer) (1898-1945), Duits voetballer
 Karl Auer (motorcoureur) (1943), Oostenrijks motorcoureur